Die Movistar Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Februar 2010 in Santiago de Chile stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Johannesburg die SA Tennis Open sowie in Zagreb das PBZ Zagreb Indoors gespielt, die genau wie die Movistar Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Fernando González, der im Halbfinale gegen den späteren Sieger Thomaz Bellucci ausschied. Dieser besiegte im Finale Juan Mónaco in drei Sätzen mit 6:2, 0:6, 6:4. Im Doppel traten Łukasz Kubot und Oliver Marach nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Beide spielten mit einem anderen Partner und schieden in der ersten Runde (mit Pablo Cuevas) bzw. im Halbfinale (mit Juan Mónaco) aus. Im Finale siegten Łukasz Kubot und Oliver Marach gegen Potito Starace und Horacio Zeballos.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. Januar bis 1. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 18 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 22 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Santiago de Chile